żupan – dawny urząd w krajach słowiańskich
 żupan – staropolska szata męska